

Belgique 
 Avenue de Stalingrad (Bruxelles)

France 
 Avenue de Stalingrad à Bagneux.
 Avenue de Stalingrad à Bagnolet.
 Avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois
 Avenue de Stalingrad à Garges-lès-Gonesse.
 Avenue de Stalingrad à Dijon.
 Avenue de Stalingrad à Saint-Denis.
 Avenue de Stalingrad à Stains.

Voir aussi 
 
 
 
 

Stalingrad
Stalingrad